

Danse 

 Fandango, danse et style musical.

Cinéma 
 Fandango film français d'Emil-Edwin Reinert, sorti en 1949 ;
 Fandango, titre original du film Une bringue d'enfer, sorti en 1985 ;
 Fandango, film de Matthias Glasner sorti en 2000 ;
 Fandango, film américain, sorti en 2014.

Musique 
 Fandango!, titre d'un album du groupe américain ZZ Top, sorti en 1975 ;
 Fandango en ré mineur, œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti retrouvée en 1984.

Pseudonyme 
 Fandango, nom de scène du catcheur Curtis Hussey.

Équitation 

 Fandango, nom d'un cheval trotteur français.

Entreprise 

 Fandango, société italienne de production et de distribution de cinéma
 Fandango, société américaine de vente de billets de cinéma

Voir aussi 

 Grim Fandango, jeu d'aventure sous Windows.

Homonymie de titre